Алекса́ндр Вюрц (; *15 лютого 1974, Вайдхофен) — австрійський автогонщик, пілот Формули-1, виступав за команди: «Бенеттон», «Макларен», «Вільямс». У сезоні 2007 року закінчив кар'єру активного гонщика Формули-1, але продовжує кар'єру тест-пілота у команді «Хонда».

Повна таблиця результатів 

Жирним шрифтом позначені етапи, на яких гонщик стартував з поулу.
Курсивом позначені етапи, на яких гонщик мав найшвидше коло.

Посилання 

 Офіційний сайт Александра Вюрца 
 http://wildsoft.ru/ 
 http://www.formula1.com/ 
 https://web.archive.org/web/20080907111411/http://www.f1db.com/

Пілоти Формули-1
Австрійські автогонщики
Австрійські пілоти Формули-1
Пілоти 24 годин Ле-Ману